Десятка — разговорная форма числительного «десять».

Относится ко множеству понятий:
Десятка (приток Чулыма) — река в Томской области.
 «Десятка» — купюра или монета номиналом в десять рублей либо других денежных единиц (долларов, евро) — см. также червонец.
 «Десятка» — неофициальное название автомобиля ВАЗ-2110. 
 «Десятка» — неофициальное название десятицилиндрового двигателя.
 «Десятка» — тюремный срок в десять лет, на воровском жаргоне этот срок называют «червонцем».
 «Десятка» — 10-я статья Уголовного кодекса.
 «Десятка» — названия маршрутов транспорта № 10, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 «Десятка» — неофициальное название Top-10 какого-либо списка, хит-парада.
 «Десятка» — кинофильм США 1979 года.
 «Десятка» — общество американских художников.
 «Десятка» — группа женщин-художников США.
 «Десятка» — неофициальное название десятикилометровой Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (самая скрытая зона отчуждения после тридцатикилометровой).
 «Десятка» — игральная карта.
 «Десятка» — жаргонное название Windows 10.
 «Десятка» — оттянутый нападающий или игрок другого амплуа, выполняющий эти функции, от традиции давать им десятый номер.
 Десятка — интеллектуальная клубная игра.
 Десятка — «яблочко», центральный круг мишени.

См. также 
 10 (число)
 Десятки

Примечания 

10 (число)